Jaworiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie drabiwskim
 Jaworiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie piszczanskim
 Jaworiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim